Залоговый портфель — это управляемая совокупность приоритетных прав требования залогодержателя на предмет(-ы) залога, переданный(-ые) залогодателем для обеспечения обязательств перед кредитором с целью удовлетворения его требований к должнику (заемщику), операция с которым (-ми) учитывается и производится в цифровом виде по залоговой и другой стоимости, изменяющейся в соответствии с законами рынка.

Виды залогового портфеля 
Залоговый портфель может дифференцироваться в зависимости от масштаба, отличают:

 Залоговый портфель по кредитному соглашению;
 Залоговый портфель по лимиту/сублимиту финансирования группы компаний;
 Залоговый портфель отдельного субъекта банковского сектора (банка или филиала);
 Залоговый портфель банковского сектора.

Этапы формирования и управления залоговым портфелем 
1. Получение банком заявки на оценку предметов залога; выбор предмета залога и специалистов по его оценке, сбор и анализ необходимых документов.

2. Проведение оценки, включая определение рыночной стоимости предмета залога, ликвидности, справедливой и залоговой стоимости, предоставленного обеспечения, формирование заключения.

3. Анализ залоговых рисков и разработка мер по их минимизации.

4. Подготовка и оформление договора залога.

5. Мониторинг наличия, состояния и стоимости залогового обеспечения.

6. Снятие обременения (после возврата кредита) или реализация залога (при невозврате кредита).

Мониторинг залогового портфеля состоит из трех этапов 
1) подготовки к мониторингу (формирование комиссии);

2) процесса мониторинга (визуальный осмотр, предполагающий проверку наличия имущества, его физического состояния);

3) оформления результатов мониторинга (формирование отчета о мониторинге).

Структура залогового портфеля 
В качестве залогового обеспечения банки принимают:

 недвижимость (здания, сооружения, помещения, земельные участки, права аренды и т.п.);
 оборудование (производственное, торговое и пр.);
 технические средства и транспорт;
 запасы готовой продукции, сырья и материалов;
 долговые обязательства банка (векселя и облигации);
 ценные бумаги, акции, доли в уставном капитале и пр.

Указанные предметы залога (права их требования) в своей совокупности формируют залоговый портфель.

Примечания 

Обязательственное право